French Open 2006 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 28 maja – 11 czerwca, tradycyjnie na kortach im. Rolanda Garrosa.

Mistrzem rozgrywek, a zarazem obrońcą tytułu z 2005 został Hiszpan Rafael Nadal. Zwyciężczynią turnieju singla u kobiet została Justine Henin-Hardenne, dla której był to trzeci triumf na kortach w Paryżu. Zawody deblowe wśród mężczyzn wygrała para Jonas Björkman-Maks Mirny. Dla Björkmana był to dziewiąty, a zarazem i ostatni tytuł wielkoszlemowy. Z kolei Mirny odniósł swoje czwarte zwycięstwo w imprezach wielkoszlemowych. Mistrzyniami konkurencji debla u pań zostały najwyżej rozstawione Lisa Raymond i Samantha Stosur. Dla Raymond był to już piąty wygrany turniej z cyklu wielkiego szlema, natomiast dla Stosur był to pierwszy triumf w turniejach tej rangi.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2006